|-
| 124601 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124602 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124603 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124604 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124605 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124606 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124607 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124608 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124609 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124610 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124611 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124612 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124613 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124614 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124615 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124616 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124617 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124618 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124619 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124620 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124621 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124622 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124623 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124624 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124625 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124626 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124627 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124628 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124629 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124630 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124631 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124632 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124633 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124634 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124635 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124636 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124637 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124638 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124639 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124640 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124641 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124642 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124643 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124644 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124645 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124646 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124647 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124648 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124649 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124650 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124651 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124652 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124653 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124654 - || || 16 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124655 - || || 19 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124656 - || || 19 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124657 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124658 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124659 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124660 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124661 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124662 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124663 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124664 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124665 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124666 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124667 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124668 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124669 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124670 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124671 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124672 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124673 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124674 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124675 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124676 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124677 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124678 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124679 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124680 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124681 - || || 18 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124682 - || || 18 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124683 - || || 20 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124684 - || || 20 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124685 - || || 18 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124686 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124687 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124688 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124689 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124690 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124691 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124692 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124693 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124694 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124695 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124696 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124697 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124698 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124699 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124700 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
4